Олимп може да се отнася за:

 Олимп — планина в Северна Гърция;
 Олимп — планина в Мала Азия;
 Олимп — връх в Кипър;
 Олимп – древногръцки митологичен певец;
 Олимп – най-високия вулкан и планина познат в Слънчевата система, разположена е на планетата Марс;
 Олимп — роман на Дан Симънс.